FC Kirchberg ist der Name folgender Fußballvereine in der Schweiz:

 FC Kirchberg BE aus dem Kanton Bern
 FC Kirchberg SG aus dem Kanton St. Gallen